George Wood est un nom pouvant désigner:

Militaire
 (1767-1831), officier britannique
 (1898-1982), officier britannique des Guerres mondiales
George Wood (1900-1971), pseudonyme de l'espion allemand Fritz Kolbe

Politique
 (1743-1824), juge et homme politique anglais
 (1781-1843), homme d'affaires et politique anglais
George Tyler Wood (1795-1858), gouverneur américain du Texas
 (1808-1871), maire américain de Fort Wayne, Indiana
George Wood (1888-1966), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1946), homme politique néo-zélandais

Religion
 (1814-1899), congrégationaliste américain
 (1941-2022), ministre pentecôtiste américain
 (1814-1901), ministre presbytérien américain

Sport
 (1858-1924), joueur canadien de baseball
 (1893-1971), joueur anglais de cricket
George Wood (né en 1952), joueur écossais de football
George Wood (né en 1999), gymnaste britannique

Autre
 (1797-1879), médecin et écrivain américain
 (1865-1928), historien australien
George Herbert Wood (1867-1949), homme d'affaires canadien
 (1894-1979), acteur comique britannique
 (1919-2000), acteur américain
 (né en 1981), acteur et chanteur anglais

Voir aussi

Wood, George